Mladost kan syfta på:

Bulgarien 

 rajon Mladost, distrikt, Oblast Sofija grad, Stolitjna Obsjtina, 
 Mladost, Varna, distrikt, Varna, Obsjtina Varna,